Сеа́й () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Жер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 600 км на південь від Парижа, 110 км на захід від Тулузи, 40 км на захід від Оша.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Сеай на сайті французького Національного інституту географії
 Сеай на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сеай на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сеай на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сеай на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Жер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Жер